NGC 4109 (другие обозначения — MCG 7-25-24, ZWG 215.27, NPM1G +43.0210, PGC 38427) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Гончих Псов. Открыта Биндоном Стони в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4109
Гончие Псы (созвездие)